Чемпионат Армении по боксу — спортивное соревнование по боксу среди мужчин.

«Чемпионат Армении по боксу»

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2016 года 

Чемпионы и призеры

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2015 года 

Чемпионы и призеры

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2014 года 

Чемпионы и призеры

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2013 года 

Чемпионы и призеры

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2012 года 

Чемпионы и призеры

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2011 года

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2010 года

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2009 года

Чемпионат Армении по боксу среди мужчин 2008 года

Ссылки